Tyska församlingen kan avse
i Sverige:
 Karlskrona tyska församling – uppgick i Karlskrona stadsförsamling
Tyska Christinae församling – en av de fem icke-territoriella församlingarna inom Svenska kyrkan
 Tyska S:ta Gertruds församling – en icke-territoriell församling i Domkyrkokontraktet i Stockholms stift
 Tyska församlingen i Sydsverige, Malmö – en tysk utlandsförsamling som svensk ideell förening ansluten till EKD. 
 Tyska församlingen – en tidigare tyskspråkig församling i Norrköping, se Norrköpings Hedvigs församling
i Finland:
 Tyska församlingen i Helsingfors
 Tyska kyrkan, Helsingfors – en kyrka i stadsdelen Gardesstaden i Helsingfors